Дома учёных являлись самостоятельной формой объединения работников научных учреждений и высшей школы СССР начиная с 1920-х годов (первый в стране в Петрограде). Они создавались в крупных университетских городах (Москва, Петроград, Одесса, Казань, Киев, Новосибирск, Томск, Харьков, Ташкент) и не только в них (Краснодар, Новочеркасск, Кировабад) с целью объединения сил научной общественности, организации межнаучного, культурного, делового и личного общения представителей науки, культуры, образования и других сфер деятельности. Под Дома учёных Советское правительство выделяло памятники архитектуры. Для создающихся в 1950—1960-е годы Академических городков здания для обустройства Дома учёных строились по специальным проектам.

Большой опыт работы таких организаций показал их эффективность и в современных условиях. По образу существовавших в советское время Домов учёных создаются аналогичные учреждения за рубежом.

В СССР было 36 Домов учёных, с распадом страны Дома учёных, оказавшиеся в новых независимых государствах, лишились поддержки и испытывают большие сложности, на Украине активную работу продолжают киевский и одесский Дома. В ряде регионов России Дома учёных прекратили своё существование или подвергаются перепрофилированию. Так не везде — 17 апреля 2012 года в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (ГТУ) в торжественной обстановке был открыт Дом учёных.

Известные Дома учёных 

 Дом учёных (Днепр)
 Дом учёных (Дубна)
 Дом учёных (Ереван)
 Дом учёных (Казань)
 Дом учёных (Киев)
 Дом учёных (Краснодар)
 Дом учёных (Красноярск)
 Дом учёных (Львов)
 Центральный Дом учёных (Москва)
 Дом учёных (Нижний Новгород)
 Дом учёных (Новосибирский Академгородок)
 Дом учёных (Обнинск)
 Дом учёных (Одесса)
 Дом учёных (Омск)
 Дом учёных (Пермь)
 Дом учёных (Протвино)
 Дом учёных (Пущино)
 Дом учёных (Самара)
 Дом учёных (Санкт-Петербург)
 Дом учёных в Лесном (Санкт-Петербург)
 Дом учёных (Саров)
 Дом учёных ТНЦ СО РАН
 Дом учёных (Томск)
 Дом учёных Троицкого научного центра РАН
 Дом учёных (Уфа)
 Дом учёных (Харьков)
 Дом учёных ЦАГИ
 Дом учёных (Черноголовка)

См. также 
 Жилой дом учёных (Баку)

Примечания